Апостольский экзархат в Венесуэле — название церковных административно-территориальных структур некоторых восточнокатолических церквей.

 Апостольский экзархат в Венесуэле — экзархат Мелькитской католической церкви;
 Апостольский экзархат в Венесуэле — экзархат Сирийской католической церкви.